Der PartyPoker.com Grand Slam of Darts 2008 wurde vom 15. bis zum 23. November in der Civic Hall in Wolverhampton ausgetragen und von der PDC organisiert.

Neben 24 Spielern der PDC waren auch acht Spieler des konkurrierenden Dartverbands BDO eingeladen worden.

Gespielt wurde in acht Vierergruppen, in denen sich jeweils die zwei Erstplatzierten für die Finalrunde der besten 16 Spieler qualifizierten.

Titelverteidiger war der englische Rekordweltmeister Phil Taylor, der auch in diesem Jahr durch einen 18:9-Finalerfolg gegen Terry Jenkins den Titel gewinnen konnte.

Preisgelder 
Die Gesamtsumme des ausgeschütteten Preisgeldes betrug £ 356.000.

Qualifikation 
Im Gegensatz zu anderen Turnieren richteten sich die Qualifikationskriterien nicht nach Ranglistenplatzierungen, sondern nach Siegen, Final- und Halbfinalteilnahmen bei den großen Turnieren der PDC sowie der BDO-Weltmeisterschaft in den Jahren zuvor.

Setzliste

Ergebnisse

Gruppenphase 
Gespielt wurde im Best-of-nine-Legs-Modus.

Gruppe A 

1. Spieltag 15. November 2008

2. Spieltag 16. November 2008

3. Spieltag 17. November 2008

Gruppe B 

1. Spieltag 15. November 2008

2. Spieltag 16. November 2008

3. Spieltag 17. November 2008

Gruppe C 

1. Spieltag 15. November 2008

2. Spieltag 16. November 2008

3. Spieltag 17. November 2008

Gruppe D 

1. Spieltag 15. November 2008

2. Spieltag 16. November 2008

3. Spieltag 17. November 2008

Gruppe E 

1. Spieltag 15. November 2008

2. Spieltag 16. November 2008

3. Spieltag 18. November 2008

Gruppe F 

1. Spieltag 15. November 2008

2. Spieltag 16. November 2008

3. Spieltag 18. November 2008

Gruppe G 

1. Spieltag 15. November 2008

2. Spieltag 16. November 2008

3. Spieltag 18. November 2008

Gruppe H 

1. Spieltag 15. November 2008

2. Spieltag 16. November 2008

3. Spieltag 18. November 2008

Finalrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf dartsdatabase.co.uk
 Ergebnisse auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

2008
Dartwettbewerb in Wolverhampton
Dartveranstaltung 2008